

Droit
La théorie du double aspect est une théorie juridique en droit constitutionnel canadien qui permet à ce que des lois soient créées par les deux niveaux de gouvernement (fédéral et provincial) relativement à une même matière.

Informatique
La programmation orientée aspect (POA, en anglais aspect-oriented programming - AOP) est un paradigme de programmation qui permet de séparer les considérations techniques (aspect en anglais) des descriptions métier dans une application.

Linguistique
En linguistique, l'aspect est un trait grammatical associé au prédicat (linguistique) (le plus souvent au verbe, mais pas exclusivement), indiquant la façon dont le procès ou l'état exprimé par le verbe est envisagé du point de vue de son développement (commencement, déroulement, achèvement, évolution globale ou au contraire moment précis de cette évolution).

Politique
Aspects de la France (intitulé d'abord Aspects de la France et du Monde), L’hebdomadaire d'Action française, est l'organe officiel de la Restauration nationale.

Physique
L'expérience d'Aspect est, historiquement, la première expérience qui a testé de manière satisfaisante les inégalités de Bell dans le cadre de la physique quantique, validant ainsi le phénomène d'intrication quantique, et apportant une réponse expérimentale au paradoxe EPR, proposé une cinquantaine d'années plus tôt par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen.

Patronyme
 Alain Aspect est un physicien français né en 1947.

Divers 
 Aspect, un terme d'astrologie.
 Aspect Co., une entreprise japonaise de jeu vidéo.